35. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Nagano, w Japonii, w dniach 17–18 stycznia 2004. Zawody rozegrano w hali M-Wave. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Złoto wywalczyli Holendrzy: Marianne Timmer oraz Erben Wennemars.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 29 łyżwiarek (wszystkie sklasyfikowane) oraz 33 łyżwiarzy (31 sklasyfikowanych) z 12 krajów.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
2004 w sportach zimowych
2004 w Kanadzie
Łyżwiarstwo szybkie w Kanadzie
Sport w Calgary